Miano peut désigner :
 Miano, quartier de Naples ;
 Léonora Miano (1973-), femme de lettres franco-camerounaise ;
 Robert Miano (1942-), acteur américain.